HMAS Perth (1934) (D29), een lichte kruiser van de Leanderklasse.
 HMAS Perth (D38), een torpedobootjager van de Perthklasse.
 HMAS Perth (FFH157), een fregat van de Anzacklasse.